Ben Vane kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ben Vane (Argyll and Bute), berg i Skottland, 
 Benvane, berg i Stirling, Skottland,